

Toponyme 

 Le Cotentin, péninsule française correspondant globalement aux limites de l'ancien pays normand du même nom.

Administration 
 Le Syndicat mixte du Cotentin, établissement public créé en  ;
 La Communauté d'agglomération du Cotentin, établissement public de coopération intercommunale créé le .

Patronyme 

 Aurélien Cotentin dit Orelsan (1982-), rappeur, acteur et réalisateur français.

Divers 
 Le Cotentin, race de mouton française originaire de la région éponyme dans la Manche.

Voir aussi